Csik Ferenc
 Csik Ferenc (1894–1984) fotóművész
 Csik Ferenc (1913–1945) olimpiai bajnok úszó, orvos, lapszerkesztő

Csík Ferenc
 Csík Ferenc (1957) roma író, költő
 Csík Ferenc (1962–2019) válogatott labdarúgó